Stephen Graham (1884-1975), scrittore britannico
 Stephen Graham, scrittore statunitense
 Stephen Graham (n. 1973), attore britannico
 Stephen Graham (n. 1982), cestista statunitense